Otero County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Otero County (Colorado) – okres státu Colorado
 Otero County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko